Yttre-Ljusvattnet kan syfta på:

Yttre-Ljusvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,26 km²)
Yttre-Ljusvattnet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (24,1 ha)

Se även
Ljusvattnet